Де́цим Магн Авсо́ний или Авзоний (, ок. 310 — ок. 394) — древнеримский поэт и ритор.

Биография 
Родился в Бурдигале (ныне Бордо) либо, по другим данным, в Базасе (), в богатой галло-римской семье. Его родители имели наследственные поместья и принадлежали к сословию куриалов, отец поэта, Юлий Авсоний, был к тому же известным врачом. Мать, Эмилия Эония, была дочерью землевладельца Цецилия Агриция Арбория. Обучался в Бурдигале, затем в Толосе у своего дяди по матери Эмилия Магна Арбория, известного в то время ритора. 

Когда Арборий был приглашён ко двору Константина I учителем для его сыновей, Авсоний вернулся в Бурдигалу. С 334 по 364 занимался преподаванием сначала грамматики, затем риторики, и в качестве ритора прославился по всей Галлии. Жену себе Авсоний взял в том же кругу провинциальной знати. Она родила ему троих детей, старший ребёнок умер в младенчестве, а второй сын Гесперий и затем муж дочери Талассий стали самыми близкими Авсонию людьми до последних лет. Жена его скончалась молодой, лет через десять после свадьбы; впоследствии Авсоний помянул её одним из самых нежных своих стихотворений «О родных».

Ставший в 364 императором Запада, Валентиниан I через год пригласил Авсония в свою резиденцию в Августе Треверов (Трире) в качестве воспитателя своего сына Грациана. В 368 г. поэт вместе с наследником сопровождал императора в зарейнском походе. Во время этой экспедиции написал для забавы двора два изощрённых стихотворения — «Гриф о числе три» (по поводу вопроса, сколько чаш следует пить на пиру) и «Свадебный центон», составленный из полустиший Вергилия, приобретавших в новом контексте слегка непристойный смысл. В награду получил германскую пленницу Биссулу, про которую написал несколько маленьких стихотворений; а по возвращении из похода описал своё плавание по Мозелю в большом стихотворении «Мозелла» — самом известном своём произведении.

Став в 375 году императором, Грациан щедро вознаградил своего наставника. Сам Авсоний был назначен дворцовым квестором, а в 377—378 был префектом претория Галлии, его престарелый отец — викарием Иллирика, зять Талассий — наместником в Македонии, затем в Африке, сын Гесперий — префектом претория Италии, Иллирика и Африки (377—380), племянник Эмилий Магн Арборий — начальником императорских имуществ (379), затем префектом Рима (380). В 379 Авсоний был удостоен должности консула — самого почётного звания в имперской иерархии. По этому случаю он сочинил две «Консульские молитвы» в стихах, составил «Летопись» всех римских консулов от начала республики до собственного года и произнёс «Благодарственную речь» императору Грациану, полную самых гиперболических славословий.

В 383 Грациан был убит во время мятежа Магна Максима, и Авсоний удалился на покой. В своём сельском уединении он продолжал сочинять стихи, которые рассылал своим знакомым, не помышляя о публикации. Слава о его таланте, однако, разносилась всё шире и достигла двора императора Феодосия, который и предложил поэту собрать и издать полный свод его стихов. Умер он в конце 393 или начале 394 года.

Творчество 
Не обладавший крупным поэтическим дарованием, Авсоний, тем не менее, считается наиболее значительным позднелатинским поэтом.

Для творчества Авсония, как и для многих римских поэтов позднего периода, характерно увлечение формальной стороной стиха, различного рода сложные поэтические эксперименты («технопегнии» («шутки ремесла»), «ропалический» стих), сознательная вторичность, «цитатность» творчества (отсылки к авторам классической эпохи, центоны). С художественной точки зрения критика Нового времени ставила позднеримских поэтов невысоко, но для Авсония отчасти делала исключение, видя в нём певца природы современных Франции и Германии и находя в его лирике созвучность настроениям романтизма, хотя и критикуя при этом его риторическую вычурность.

Авсоний пришел в поэзию на готовое. Он твердо знал: все, что можно сказать, уже сказано наилучшим образом поэтами-классиками, и теперь осталось только использовать их удачи, комбинировать их находки, доводить до предела их приемы.

Из произведений Авсония стоит выделить «Мозеллу» — стихотворное описание путешествия автора по Мозелю, а также цикл стихотворений «О знаменитых городах». Начальное стихотворение этого цикла является одним из самых знаменитых в мировой литературе одностиший:

Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma(Рим золотой, обитель богов, меж градами первый)

Другое стихотворение Авсония навеяло Тютчеву знаменитое «Певучесть есть в морских волнах…», где латинская строчка из оригинала поставлена эпиграфом.

Издания 
 Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 35-188.
 Авсоний. Стихотворения. / Пер. большей части произведений М. Л. Гаспарова, Ю. Ф. Шульца, отдельные переводы А. В. Артюшкова, В. Я. Брюсова, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Статья и прим. М. Л. Гаспарова. Отв. ред. С. С. Аверинцев. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука. 1993. 368 стр. 10000 экз. (с приложением перевода поэмы Павлина из Пеллы, сделанного М. Л. Гаспаровым)
 Издание в «The Loeb classical library» (латинский текст с английским переводом, под № 96, 115): Vol. I; Vol. II

Примечания

Литература 
 Брюсов В. Я. Великий ритор: Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония // «Русская мысль», 1911, март.
 Гаспаров М. Л. Авсоний и его время. // Авсоний. Стихотворения. — М., «Наука», 1993. — («Литературные памятники»)

Ссылки 
 «Мозелла»: 
 

Персоналии по алфавиту
Воспитатели монархов
Родившиеся в 310 году
Умершие в 394 году
Латинские поэты
Латинские ораторы
Поэты Древнего Рима
Ораторы Древнего Рима
Римские консулы IV века
Поэты IV века
Родившиеся в Бордо
Префекты претория Галлии
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени